Seznam guvernerjev Massachusettsa.

Seznam

Massachusetts